Велеша — деревня в Волховском муниципальном районе Ленинградской области. Входит в состав Староладожского сельского поселения.

Название 
Топоним Велеша (Велеши) происходит от имени славянского бога Велеса.

По одной из легенд, на месте деревни или вблизи неё, рядом с могилой Вещего Олега («Олегова Могила»), находилось капище Велеса.

История 
Рядом с деревней проходил «путь из варяг в греки».

Деревня Велеша упоминается в Писцовой книге Водской пятины 1500 года в Пречистенском Городенском погосте Ладожского уезда.

Деревня Велеша обозначена на карте Санкт-Петербургской губернии Ф. Ф. Шуберта 1834 года.

ВЕЛЕША — деревня принадлежит коллежскому советнику Томилову, число жителей по ревизии: 15 м. п., 12 ж. п. (1838 год)

ВЕЛЕШИ — деревня г. Томилова, по просёлочной дороге, число дворов — 4, число душ — 15 м. п. (1856 год)

ВЕЛЕШИ — деревня владельческая при реке Волхове, число дворов — 5, число жителей: 12 м. п., 13 ж. п. (1862 год)

В XIX веке деревня административно относилась к Михайловской волости 1-го стана Новоладожского уезда Санкт-Петербургской губернии, в начале XX века — 2-го стана.

По административным данным 1933 года деревня называлась Валеши и входила в состав Староладожского сельсовета Волховского района.

По данным 1966, 1973 и 1990 годов деревня называлась Велеша и входила в состав того же Староладожского сельсовета.

В 1997 году в деревне Велеша Староладожской волости проживали 2 человека, в 2002 году — постоянного населения не было.

В 2007 году в деревне Велеша Староладожского СП проживал 1 человек.

География 
Деревня расположена в северо-западной части района близ автодороги  (Зуево — Новая Ладога). К северо-западу от неё и смежно расположена деревня Ивановский Остров.

Расстояние до административного центра поселения — 4 км.

Расстояние до ближайшей железнодорожной станции Волховстрой I — 16 км.

Деревня находится на левом берегу реки Волхов, к северо-востоку от Старой Ладоги. К югу от Велеши, на правом берегу Волхова, находилась крепость Любша.

Население

Фото

Примечания

Карты 
 Велеша на Wikimapia 
 Велеша. Публичная кадастровая карта

Населённые пункты Волховского района